НЭП:
 НЭП — новая экономическая политика, проводившаяся в Советской России и СССР в 1920-е годы.
 «НЭП» — один из советских клонов настольной стратегической игры экономической направленности «Монополия».
 «НЭП» — советская и российская рок-группа.
 «НЭП» — разрабатывавшийся российский модуль для МКС.